

Населені пункти та їхні частини

 Червенець — село в гміні Кондратовіце Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Червенець — село в гміні Потенґово Слупського повіту Поморського воєводства
 Червенець — частина міста Бохня в Бохенському повіті Малопольського воєводства
 Червенець — лісова осада в гміні Сквежина Мендзижецького повіту Любуського воєводства

Примітки